Dead Butterflies (en español, mariposas muertas) puede referirse a:

 «Dead Butterflies», canción de la banda británica Architects, del álbum de 2020 For Those That Wish to Exist
 «Dead Butterflies», canción de la banda virtual Gorillaz, del álbum de 2020 Song Machine, Season One: Strange Timez, con Kano y Roxani Arias